Альянс Балто-Черноморских наций — международное общественно-политическое объединение организаций и партий Украины, Грузии, Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии. Организация основана 5 декабря 2014 года в Киеве.

Цели 
Согласно заявлению одного из инициаторов создания организации, главы Конгресса украинских националистов Степана Брацюня, главными задачами объединения являются борьба с «имперской политикой» России и укрепление контактов между политиками и общественностью государств Балтийского и Черноморского регионов для обновления системы региональной безопасности.

Также одним из основных требований Альянса является «освобождение оккупированных Россией территорий Украины и Грузии».

Члены 
Партии и организации с Украины:
 Конгресс украинских националистов
 Народный Рух Украины
 Республиканская христианская партия
 Республиканская Платформа
 Партия зелёных
 УНСО
 Грузинская диаспора Украины
 Всеукраинская лига украинских женщин
 Молодёжный националистический конгресс
 Центр Белорусско-Украинского сотрудничества «Пагоня»
 Союз офицеров Украины
 Всеукраинское общество «Просвита» имени Тараса Шевченко
 Всеукраинская организация «Тризуб» имени Степана Бандеры
 Всеукраинская общественная организация «Честное слово»
 Рада общественных инициатив
 Общественная организация «Антикоррупционный комитет Майдана»
 Центр развития общества
Партии из Грузии:
 Политическое объединение «Европейские демократы Грузии»
Партии из Белоруссии:
 Белорусская партия свободы
Партии из Латвии:
 Национальное объединение «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ»
Партии из Литвы:
 Литовский национальный союз
Партии из Эстонии:
 Консервативная народная партия Эстонии

Деятельность 
5 мая 2015 года Альянс подписал меморандум о сотрудничестве с Единым национальным движением, общественной организацией «Априори», «Казахской оппозицией» и «Антидиктаторским фронтом». В ходе мероприятия было заявлено о создании организации для поддержки грузинских добровольцев на Украине, основными задачами которой являются:
 поддержка грузинских бойцов, которые сражаются в рядах Вооружённых сил Украины;
 создание центра оказания помощи и координации для добровольцев из Грузии, желающих вступить в Вооружённые силы Украины;
 создание фонда поддержки грузинских бойцов на Украине;
 взаимодействие с Антидиктаторским фронтом, Альянсом Балто-Черноморских наций и другими международными организациями по вопросам: освобождения политических заключенных в Грузии;
 поддержка грузинских политических эмигрантов на Украине, «борьба с диктатурой в Грузии», «освобождения оккупированных» Россией территорий — Абхазии, Осетии;
 поддержка в «освобождении оккупированной» Россией украинской территории — Крыма;
 проведение акций: «Абхазия — это Грузия», «Осетия — это Грузия», «Крым — это Украина»;
 создание центра грузинских реформаторов, которые будут активно участвовать в украинских реформах.

В седьмую годовщину начала российско-грузинской войны Альянс совместно с Конгрессом украинских националистов организовал в центре Киева акцию «Общий враг — общая победа».

4 января 2016 года входящие в Альянс Молодежный националистический конгресс, Литовский националистический молодежный союз, «Синее пробуждение» и Национальное объединение «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» устроили акции солидарности у дипломатических представительств Украины в Таллине, Риге, Вильнюсе и Каунасе, возложили цветы и зажгли свечи в память о погибших военных на востоке Украины и организовали сбор средств на покупку внедорожника для 95-й отдельной аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины.

См. также 
 Антибольшевистский блок народов
 Междуморье

Примечания 

Европейские международные организации
Транснациональные политические партии